X49 steht für:
 South Lakeland Airport (FAA-Code), Flugplatz von Lakeland (Florida), Polk County, Florida
 Chassisbezeichnung einer Panhard 20 CV-Baureihe (1924–1927) mit SK4F5-Motor, siehe Panhard & Levassor #Modelle mit Schiebermotoren (1910–1940)

X-49 steht für:
 Piasecki X-49, US-amerikanischer experimenteller Kombinationsflugschrauber

Siehe auch:
 XIL

Abkürzung